Pingu bezeichnet:
 Pingu, Schweizer Trickfilmserie
 Pingu (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Pingu (Berg, bei Kapisillit), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Pingu (Berg, Sulussugutip Kangerlua), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Pingu (Berg, Paamiut), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Pingu (Berg, Qeqertarsuaq), Berg im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Pingu (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland